Wahlberg:
 Donnie Wahlberg
 Kaare Wahlberg
 Mark Wahlberg
 Robert Wahlberg
 Ulf Wahlberg